Oratorio della Compagnia di San Sebastiano a Cinigiano
Oratorio della Compagnia di San Sebastiano a Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano